Westendstraße 1 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Westendstraße 1 in Frankfurt am Main
 Westendstraße 1/5 in Freilassing, siehe Liste der Baudenkmäler in Freilassing
 Westendstraße 1/3/5 in Hof, Saale, siehe Liste der Baudenkmäler in Hof (Saale)
 Westendstraße 1/1a/1b/1c in Regensburg, siehe Liste der Baudenkmäler in Regensburg-Westenviertel